Localidades

 Leslie (Arkansas)
 Leslie (Geórgia)
 Leslie (Michigan)
 Leslie (Missouri)
 Estação Leslie

 Furacões

 Furacão Leslie (2012)
 Furacão Leslie (2018)

Desambiguações de topônimos